Старое Мисто () — село в Подгаецком районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1094 человека. Почтовый индекс — 48005. Телефонный код — 3542.

Известные люди 
 Тарас Гунчак — украинский учёный-историк, общественный деятель, профессор. Заслуженный деятель науки и культуры Украины (1993). Почëтный академик Академии наук высшей школы Украины

Местный совет 
48000, Тернопільська обл., Підгаєцький р-н, с.Старе Місто

Ссылки 
 Старое Мисто на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Подгаецкого района